Dawson County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Dawson County (Georgia)
Dawson County (Montana)
Dawson County (Nebraska)
Dawson County (Texas)